У́лица Ма́словка — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Курске:
 Улица Масловка.
 Улица Новая Масловка.
 В Москве:
 Улица Верхняя Масловка.
 Улица Нижняя Масловка.

Украина 
 Улица Масловка — улица в Киеве.